

Geografia 
 Tutin – città e municipalità del distretto di Raška nel sud-ovest della Serbia centrale

Persone 
 Arthur Tutin – calciatore inglese
 Dorothy Tutin – attrice inglese
 Tom Tutin – botanico inglese